Rafael Nadal era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale David Goffin per 6–4, 7–65.

Teste di serie 

  Andy Murray  (semifinale, terzo posto)

  Milos Raonic (semifinale, quarto posto)

Tabellone 

Incontro per il quinto posto

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Mubadala World Tennis Championship 2017